Dies ist eine strukturierte und sortierbare Liste von Funeral-Doom-Interpreten. Die Liste beinhaltet ausschließlich Musikprojekte und Bands des Genres zu denen ein Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia existiert.

Beschreibung und Ordnung der Spalten 

Die Interpreten sind nach ihren Bandnamen alphabetisch sortiert. Führende Ziffern, wie bei 1000 Funerals, sind dem Zahlenwert nach sortiert der alphabetischen Sortierung vorangestellt. Artikel sind von der Sortierung ausgenommen.

Als Gründungsjahr wird, sofern es keine offizielle Aussage zum Zeitpunkt der Gründung gibt, wie bei Fecund Betrayal oder Gruulvoqh, die erste vernehmbare Präsenz unter dem Bandnamen, in Form von Konzerten, Veröffentlichungen oder ähnlichem, gewählt.

Als Labeldebüt werden die erste EP oder das erste Studioalbum gewertet, das oder die über ein reguläres Musiklabel erschienen sind. Demoaufnahmen, Live- und Split-Veröffentlichungen oder Singles sind trotz der Unterstützung eines Musiklabels, im Sinn dieser Liste, nicht als solch ein Labeldebüt zu interpretieren. Für Interpreten die wie Opium Doom Cult ohne unterstützendes Label ihre Studioalben veröffentlichten, bleibt das Feld leer.

Als Auflösungsjahr gilt stets der Zeitpunkt der offiziellen Auflösung oder Umbenennung. Sofern kein solches Datum publik ist und die Band dennoch offiziell als inaktiv gilt, das Jahr der letzten vernehmbaren Präsenz unter dem Bandnamen. Das bloße Ausbleiben aktueller Aktivität führt nicht zur Kategorisierung als Aufgelöst. Für die Sortierbarkeit der Angaben und die Übersicht der gegebenen Aktivität oder Inaktivität werden reformierte Gruppen, wie Tears of Fire, ohne Auflösungsjahr aufgeführt. Bei mehrfacher Reformation und Trennung werden Gruppen die zum gegenwärtigen Zeitpunkt offiziell aufgelöste sind, wie Comatose Vigil, mit ihrem letzten Auflösungsjahr versehen.

Für den Herkunftsort zählt das Land das Lebensmittelpunkt zum Zeitpunkt der Bandgründung war. Eine Ausnahme ist die in Anonymität aktive Band Ea zu der widersprüchliche Aussagen hinsichtlich des Herkunftsortes existieren. Bei multinational besetzten Musikgruppen ist der Bandleader, sofern ein solcher auszumachen ist, ausschlaggebend. Entsprechend ist die Kooperation des gebürtigen Deutschen Christoph „CJ“ Roth mit dem gebürtigen Schweizer „JC“ Colossus Morose als norwegisches Projekt geführt, da Roth zur Zeit der Gründung in Norwegen lebte. Ebenso werden, aufgrund des Lebensmittelpunktes zur Zeit der Bandgründung, das Projekt Dispersed Ashes des britischen Künstlers Mark Thompson als deutsche Band oder Clouds des rumänischen Musikers Daniel Neagoe als britische Band geführt.

Liste 
Die Liste ist alphabetisch Vorsortiert, lässt sich jedoch mit einem Klick auf die Spaltentitel nach den Jahren der Gründung, des Debüts oder der Auflösung sowie nach Nationen ordnen.

 
Funeral Doom